Friedrichseiche steht für:

 Friedrichseiche (Küstrin), Naturdenkmal in Küstrin-Kietz, Gemeinde Küstriner Vorland, Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Friedrichseiche (Magdeburgerforth), Naturdenkmal bei Magdeburgerforth, Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Friedrichseiche (Ronshausen), Naturdenkmal bei Ronshausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Friedrichseiche (Schraden), Naturdenkmal bei Schraden, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Friedrichseiche (Wichtringhausen), Naturdenkmal bei Wichtringhausen, Stadt Barsinghausen, Region Hannover in Niedersachsen